Ramón Huidobro puede referirse a las siguientes personas:

 Ramón Huidobro Luco, abogado y juez chileno.
 Ramón Huidobro Gutiérrez, historiador chileno, hijo de Huidobro Luco.
 Ramón Huidobro Domínguez, diplomático chileno, hijo de Huidobro Gutiérrez.